Zijlstra ist der Familienname folgender Personen:

 Anca Zijlstra (* 1973), niederländische Dartspielerin
 Auke Zijlstra (* 1964), niederländischer Politiker
 Carla Zijlstra (* 1969), niederländische Eisschnellläuferin
 Halbe Zijlstra (* 1969), niederländischer Politiker (VVD)
 Jelle Zijlstra (1918–2001), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker der ARP
 Jeroen Zijlstra (* 1958), niederländischer Sänger, Liedtexter, Komponist und Trompeter
 Sipke Zijlstra (* 1985), niederländischer  Bahn- und Straßenradrennfahrer